Мельгуно́в — русская фамилия; женская форма .

Известные носители 
 
 Мельгунов, Григорий Валерианович (1833—1873) — русский востоковед, писатель.
 Мельгунов, Михаил Эрастович (1869—1924) — генерал-лейтенант, герой Первой мировой войны.
 Мельгунов, Николай Александрович (1804—1867) — писатель и музыкальный критик.
 
 Мельгунов, Сергей Петрович (1879—1956) — историк, публицист, издатель, политический деятель.
 Мельгунов, Юлий Николаевич (1846—1893) — теоретик музыки, фольклорист и пианист.



См. также 
 Мельгуновы — русский дворянский род.